

Biografia
Come deputato aveva avanzato la proposta di abolire le province.

Fu nominato senatore del Regno d'Italia nell'ottobre 1920. Negli anni successivi, si adoperò per realizzare un progetto di bonifica sulle terre delle sue imprese agricole, realizzando così il villaggio di Libertinia.

Era il padre dell'archeologo Guido Libertini.

Onorificenze

Note

Bibliografia
Raffaele Colapietra, Gesualdo Libertini antagonista o «deuteragonista» di Sturzo?, in «Nuovi Quaderni del Meridione», sett. 1980, pp. 273-309.

Collegamenti esterni 
 

Cavalieri di gran croce dell'Ordine della Corona d'Italia
Grandi ufficiali dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
Decorati di Medaglia interalleata della vittoria
Deputati dell'XI legislatura del Regno d'Italia
Deputati della XII legislatura del Regno d'Italia
Deputati della XIII legislatura del Regno d'Italia
Deputati della XIV legislatura del Regno d'Italia
Senatori della XXV legislatura del Regno d'Italia
Senatori della XXVI legislatura del Regno d'Italia
Senatori della XXVII legislatura del Regno d'Italia
Senatori della XXVIII legislatura del Regno d'Italia
Senatori della XXIX legislatura del Regno d'Italia
Senatori della XX legislatura del Regno d'Italia